Kent State – film TV del 1981, diretto da James Goldstone
 Sparatoria della Kent State – evento tragico della storia degli Stati Uniti
 Kent State Golden Flashes football – squadra di football americano della Kent State University